Această pagină de dezambiguizare se referă la persoane și locuri care se numesc Calotă.

Nume:
 Floarea Calotă (n. Beuca, Teleorman), cântăreață română de muzică populară
 Floarea Lupu Calotă, deputat român (ales în județul Teleorman)

Locuri:
 Calotă glaciară

Nume de familie românești